Miejscowości w USA:
 Stone Creek – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
Gminy w USA:
 Stone Creek (ang. Stone Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau